Броницкий — имя собственное; распространено в виде фамилий, имеет женскую форму Броницкая.
 Броницкий, Алексей Васильевич (1909—1944) — подполковник Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).
 Броницкий, Юлиан Марьянович (1922—1993) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.